Il doppio dell'OEC Kaohsiung 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

John Paul Fruttero e Raven Klaasen hanno battuto in finale Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han 6–7(6–8), 7–5, [10–8].

Teste di serie

  Aleksandr Kudrjavcev /  Denys Molčanov (quarti di finale)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (Campioni)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  Hsieh Cheng-peng /  Lee Hsin-han (semifinali)

Tabellone

Note 
 

OEC Kaohsiung 2012